Tenisowy turniej WTA Commonwealth Bank Tournament of Champions, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, w 2011 odbył się w dniach 3 listopada - 6 listopada na indonezyjskiej wyspie Bali.

Do udziału w turnieju zaproszono sześć najlepszych zawodniczek świata według rankingu WTA obejmującego tylko zwycięstwa w turniejach o kategorii International Series oraz dwie zawodniczki z "dziką kartą". Zawodniczki nie mogły być pełnoprawnymi uczestniczkami TEB BNP Paribas WTA Championships 2011, lecz mogły być rezerwowymi. Tenisistki rywalizowały systemem pucharowym. Turniej był rozgrywany na kortach twardych w hali. Pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.

Uczestniczki

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Indonezji